

Letteratura 
L'amore è una cosa meravigliosa (A Many Splendoured Thing) – romanzo di Han Suyin del 1952

Cinema 
L'amore è una cosa meravigliosa (Love Is a Many-Splendored Thing) – film del 1955 di Henry King dal romanzo omonimo

Musica 
L'amore è una cosa meravigliosa – album di Christian del 1991

Televisione 

L'amore è una cosa meravigliosa – programma tv di Rai 2 della stagione 1989-1990 condotto da Sandra Milo
 L'amore è una cosa meravigliosa (I.M.N. Love) – episodio della quinta stagione di Io sono Donato Fidato